Francisco Sánchez puede referirse a:

Francisco Sánchez Fallas, juez costarricense (1966)

 Francisco Sánchez "El Escéptico" (1551-1623), médico y filósofo español;
 Francisco Sánchez-Arjona (1856-19??), poeta español;
 Francisco Sánchez Barbero (1764-1819), escritor español;
 Francisco Sánchez de la Barreda (????-1738), gobernador del Reino de Chile;
 Francisco Sánchez de las Brozas "El Brocense" (1523-1600), humanista español;
 Francisco Sánchez Fernández "Francisquete" (1762-1811), guerrillero español;
 Francisco Sánchez González (1963-), futbolista español;
 Francisco Sánchez Gomes "Paco de Lucía" (1947-2014), guitarrista español;
 Francisco Sánchez Jover (1960-), jugador de voleibol español;
 Francisco Sánchez Martínez (1936-), astrofísico español, fundador y primer director del Instituto de Astrofísica de Canarias;
 Francisco Sánchez Parra (1979-), luchador español;
 Francisco Sánchez Puente (1926-), futbolista español;
 Francisco Sánchez Sánchez (1527-), guitarrista español;
 Francisco Sánchez Silva, (1985-), futbolista chileno;
 Francisco Sánchez Vargas (1958-), atleta español;
 Francisco "Chico" Sánchez († 1932), dirigente campesino y revolucionario salvadoreño;
 Francisco Sánchez (futbolista mexicano) (1973-), futbolista mexicano;
 Francisco Sánchez (nadador) (1976-), nadador venezolano;
 Francisco Sánchez (taekwondo), practicante de taekwondo puertorriqueño;